Folgende Schulen tragen den Namen des deutschen Naturforschers Alexander von Humboldt (1769–1859):
 Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar (Gesamtschule)
 Alexander-von-Humboldt-Realschule Bayreuth
 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Berlin
 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Bornheim
 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Bremen
 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Chemnitz
 Gymnasium Alexander von Humboldt Eberswalde
 Alexander-von-Humboldt Schule Eschwege (Grundschule)
 Alexander-von-Humboldt-Schule Gießen (Haupt- und Realschule)
 Alexander-von-Humboldt-Schule Goldkronach (Grundschule)
 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald
 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium (Hamburg)
 Humboldt-Gymnasium Köln (nur nach Alexander von Humboldt benannt)
 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Konstanz
 Alexander-von-Humboldt-Schule Lauterbach (Gymnasium)
 Humboldt-Gymnasium Leipzig (nur nach Alexander von Humboldt benannt)
 Alexander-von-Humboldt-Mittelschule Marktredwitz
 Colegio Alemán Alexander von Humboldt (Mexiko-Stadt)
 Deutsche Internationale Schule Alexander von Humboldt Montreal
 Alexander-von-Humboldt-Schule Naumburg (Saale) (Sekundarschule)
 Alexander-von-Humboldt-Schule Neumünster (Gymnasium)
 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Neuss
 Alexander-von-Humboldt-Schule Rüsselsheim (Gesamtschule)
 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Schweinfurt
 Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim (Gymnasium)
 Gymnasium Alexander von Humboldt Werdau
 Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund
 Alexander-von-Humboldt-Realschule Siegburg

Siehe auch:
 Humboldtschule
 Liste Humboldt als Namensstifter

Humboldt, Alexander